Владимир Курочкин:
 Курочкин, Владимир Акимович (1922—2002) — советский и российский актёр, режиссёр, педагог, автор либретто оперетт и опер.
 Курочкин, Владимир Борисович (род. 1967) — российский скульптор.
 
 Курочкин, Владимир Степанович (1829—1885) — русский драматург, переводчик и редактор, издатель, сатирик.